Fayrōz Nakhchīr är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Samangan, i den norra delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Fayrōz Nakhchīr är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Fayrōz Nakhchīr är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Samangan (provins)